Scanzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Scanzoni von Lichtenfels (1885–1960), deutscher Maler und Schriftsteller 
 Friedrich Wilhelm Scanzoni von Lichtenfels (1821–1891), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer

 Signe von Scanzoni (1915–2002), deutsche Sängerin, Tänzerin, Musikjournalistin und Biographin Erika Manns